Lento hace referencia a varios artículos:

Filosofía 
 Movimiento lento, corriente cultural que promueve calmar las actividades humanas.

Lugares 
 Lento,  comuna y población francesa en la isla de Córcega.

Música 
 Lento, canción de Julieta Venegas.
 Lento, canción de RBD.
 Lento, canción de Thalía.
 Lento, término usado en algunos países sudamericanos para referirse al género musical de power ballad.

Enlaces externos